Gjettum (plaats), een plaats in Noorwegen
Gjettum (metrostation), een station van de metro van Oslo